MVT steht als Abkürzung für:

 Martina Voss-Tecklenburg (* 1967), deutsche Fußballtrainerin und ehemalige -spielerin
 Multiprogramming with a Variable number of Tasks, letzte Version des Betriebssystems OS/360

Abkürzung